Брегман — фамилия:
 Брегман, Алекс (род. 1994) — американский бейсболист.
 Брегман, Джеймс (род. 1941) — американский дзюдоист, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Брэгман, Лев Меерович (род. 1941) — советский и израильский математик и педагог.
 Брегман, Мария Геннадьевна (род. 1976) — российская писательница.
 Брегман, Мартин (1926—2018) — американский кинопродюсер.
 Брегман, Соломон Леонтьевич (1895—1953) — заместитель министра Госконтроля РСФСР.
 Брегман, Трэйси (род. 1963) — американская актриса мыльных опер.

См. также 
 Бергман